Фри́дрих А́вгуст Ха́жлинский фон Ха́жлин, также Фри́дьеш А́гошт Хажлинский (, , 1818—1896) — венгерский ботаник-криптогамист.

Биография 
Родился в Кешмарке (ныне — Кежмарок, Словакия) 6 января 1818 года. Окончив школу в родном городе, изучал философию и теологию в Кешмаркской высшей грамматической школе. В 1842—1843 годах учился ботанике и химии в Дебреценском протестантском колледже. В 1845 году Хажлинский поступил в Венский технический университет, где учился ботанике, геологии, палеонтологии, химии, физике.

С 1846 года Фридрих Август Хажлинский преподавал математику и естественные науки в Эперьешском лютеранском колледже, впоследствии длительное время являлся его директором. В свободное время он изучал видовой состав флоры и микобиоты региона, издал несколько публикаций по микологии.

Скончался Фридрих Август Хажлинский в Эперьеше (ныне Прешов) 9 ноября 1896 года.

Основной гербарий лишайников, собранный Хажлинским, хранится в Венгерском музее естественной истории в Будапеште (BP). Также его образцы имеются в Ботаническом музее Берлин-Далем (B), Музее Филда в Чикаго (F), Музее естественной истории во Флоренции (FI), Тирольском государственном музее в Инсбруке (IBF), Национальном гербарии Нидерландов в Лейдене (L, WAG), Татранском музее в Попраде (POP), Южноафриканском национальном институте биоразнообразия (SAM), Уппсальском университете (UPS), Венском музее естественной истории (W).

Некоторые научные работы

Роды, названные в честь Ф. Хажлинского 
  [= ]

Литература 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Венгрии
Ботаники XIX века
Микологи Венгрии
Лихенологи